Gymnostachyum — род цветковых растений семейства Акантовые. Род представлен 63 видами травянистых растений, произрастающими в Центральной и Юго-Восточной Азии (в основном в Малайзии и Индии).

Синонимичные названия вида — Cryptophragmium, Odontostigma, Petracanthus.

Виды

Примечания

Ссылки 
 Полный список видов

Акантовые
Флора Евразии